Појам Мађаре може да се односи на:
 Мађаре (Прешево), насељено место у општини Прешево, Пчињски округ, Република Србија
 Мађаре (Ораховац), насељено место у општини Ораховац, Косово и Метохија, Република Србија